

Editoria

Quotidiani 
Daily Star o The Daily Star è il nome di numerosi quotidiani. Tra questi:
 Daily Star – quotidiano egiziano con sede a Giza nel distretto di Doqqi, inaugurato nel maggio 2005. Nell'agosto 2007, venne rilanciato e assunse la nuova denominazione Daily News Egypt.
 The Daily Star – quotidiano britannico in formato tabloid.
 The Daily Star – quotidiano bengalese con sede a Dacca.
 The Daily Star – quotidiano libanese con sede a Beirut.
 The Daily Star – quotidiano statunitense pubblicato a Hammond in Louisiana.
 The Daily Star – quotidiano statunitense pubblicato a Oneonta nello Stato di New York.
 The Daily Star-Journal – quotidiano statunitense pubblicato a Warrensburg in Missouri.
 The Daily Sentinel-Star – quotidiano statunitense pubblicato a Grenada nel Mississippi dal 1934; divenuto successivamente Grenada Star.
 Arizona Daily Star – quotidiano statunitense pubblicato a Tucson in Arizona.
 Cincinnati Daily Star (1872-1880) – è stato un quotidiano statunitense pubblicato nell'omonima città in Ohio; nel 1880 fondendosi con lo Spirit of the Times, diedero origine al The Cincinnati Times-Star.
 The Fredericksburg Daily Star – è stato un quotidiano statunitense pubblicato a Fredericksburg in Virginia. Si fuse con il diretto concorrente The Free Lance e formarono The Free Lance–Star.
 Irish Daily Star – quotidiano tabloid irlandese con sede a Dublino.
 The Marion Daily Star – quotidiano statunitense pubblicato a Marion in Ohio; rinominato in seguito The Marion Star.
 Minneapolis Daily Star (1920-1939) – è stato un quotidiano statunitense pubblicato a Minneapolis nel Minnesota; predecessore dello Star Tribune.
 The Montréal Daily Star – quotidiano canadese pubblicato a Montréal, nella provincia del Québec; rinominato in seguito Montreal Star.
 Regina Daily Star – quotidiano canadese pubblicato a Regina, nella provincia del Saskatchewan; predecessore del Leader-Post.
 Toronto Daily Star – quotidiano canadese pubblicato a Toronto in Ontario; divenuto in seguito Toronto Star.

Finzione 
 Daily Star – quotidiano statunitense pubblicato a Metropolis; apparso nei fumetti di Superman pubblicati dalla DC Comics tra il 1938 e il 1986. Nel 1940 venne rinominato in Daily Planet.

Fumetti 
 Le Daily Star – ottantaseiesima storia della serie Lucky Luke. Apparso per la prima volta sul settimanale a fumetti Spirou dal n. 2424 al n. 2427. Nel 1984, venne poi pubblicato come album dall'editore Dargaud.